Katana – spada giapponese
 Katana – gruppo musicale rock e metal svedese
 Katana – personaggio del Coyote Ragtime Show
 Katana – personaggio dei fumetti DC Comics
 Katana – personaggio del film Highlander II - Il ritorno
 Katana film –  società di produzione cinematografica italiana
 Suzuki Katana – motocicletta della Suzuki
 Suvad Katana – calciatore bosniaco
 Namakura katana – anime e manga giapponese